Ре́торома́нцы — группа народов в Италии (ладины и фриулы, 740 тыс. человек, 1992) и Швейцарии (романши, 60 тыс. человек). В Швейцарии проживают в основном в кантоне Граубюнден.

Языки: романшский (один из официальных языков Швейцарии), ладинский и фриульский.

Верующие — католики и протестанты.

Ретороманцы в США 

Большинство из этих людей, возможно, не знает, что их предками были ретороманцы, но тем не менее некоторые из них и сейчас понимают швейцарский диалект немецкого языка. Большая часть ретороманского наследия была утеряна после того, как предки американских ретороманцев пересекали океан и поселились в США. Однако среди них ещё сохранилась самоидентификация ретороманцев.

См. также 
 Ретороманские языки

Литература 
 
 CIA World Factbook — Switzerland
 US Census 2000: Ancestry

Ссылки 

Романские народы
Народы Италии
Народы Швейцарии